Open Archives Initiative
 Obstacle artificiel isolé pour le calcul des trajectoires d'avion
 L'Institut pour l'Extrême-Orient (OAI) est une filière de l'université de Ludwigshafen et a pour spécialité l'économie du Japon et de la Chine.